Il Principato di Fürstenberg-Fürstenberg fu uno stato storico situato a sud del Baden-Württemberg, in Germania. Prendeva il nome dal Castello di Fürstenberg.

Storia

Contea di Fürstenberg-Fürstenberg 
Si originò come Contea di Fürstenberg-Fürstenberg dalla partizione del Fürstenberg-Stühlingen nel 1704.

Elevazione a Principato 
Elevato a Principato nel 1716, venne diviso in se stesso e nel Fürstenberg-Pürglitz nel 1762 alla morte del principe Giuseppe Guglielmo Ernesto. 

Quando il principe Carlo Gioacchino, ultimo erede dei Principi di Fürstenberg-Fürstenberg, morì nel 1804, la Contea venne ereditata dai Principi di Fürstenberg-Pürglitz.

Mediatizzazione 
Nel 1806 il Principato fu mediatizzato lasciando così al principe Carlo Egon II di Fürstenberg un titolo puramente onorifico.

Sovrani di Fürstenberg-Fürstenberg (1704 - 1806)

Conti di Fürstenberg-Fürstenberg (1704 - 1716) 
Giuseppe Guglielmo Ernesto (1704 - 1716)

Principi di Fürstenberg-Fürstenberg (1716 - 1806) 
Giuseppe Guglielmo Ernesto (1716 - 1762)
Giuseppe Venceslao (1762 - 1783)
Giuseppe Maria Benedetto (1783 - 1796)
Carlo Gioacchino (1796 - 1804)
Carlo Egon II (1804 - 1806)

Principi titolari di Fürstenberg-Fürstenberg (1806 - 1918) 
Carlo Egon II (1806 - 1854)
Carlo Egon III (1854 - 1892)
Carlo Egon IV (1892 - 1896)
Massimiliano Egon II (1896 - 1918)

Voci correlate 
 Fürstenberg (famiglia principesca)

 
Fürstenberg-Fürstenberg Principato